Radio Las Águilas 107.7 FM Madrid, es una radio comunitaria que emite, desde 1984, en el barrio de Las Águilas, perteneciente al Distrito de Latina, al suroeste de Madrid. Se puede escuchar en directo en www.radiolasaguilas.es

La emisora depende de la Asociación de Vecinos de Las Águilas. Sus estudios se encuentran en los locales de dicha asociación, en el ático del Mercado de Las Águilas.

Radio Las Águilas es una emisora sin ánimo de lucro, no depende de ningún partido y carece de ideología política. No obstante, fue acusada de emisora comercial, debido a la emisión de publicidad, generalmente de negocios del barrio. Si bien, los participantes no reciben ninguna remuneración, ni han de aportar ninguna cuota por la realización de un programa.

Radio Las Águilas ha sido y es la cantera de muchos profesionales que han dado sus primeros pasos en el medio.

Actualmente emite en el 107,7 MHz de la FM y en internet, si bien, durante mucho tiempo, emitió en el 106,3 MHz y en 106,6 MHz de la FM.

Historia 
En 1984, en pleno auge de las emisoras de radio libres o piratas, la Asociación de Vecinos de las Águilas inició un taller de radio, como una más de sus actividades culturales. Se construyó un pequeño radiotransmisor de FM y comenzaron a emitir en directo.

Tiempo después, en 1985, Benito López, entrenador de equipos de fútbol del barrio que realizaba un programa deportivo en la emisora, se hizo cargo de la dirección, siendo el catalizador del posterior auge y crecimiento de la misma.

El gran interés que, en la década de los ochenta, la radio generaba en la juventud, propició una gran afluencia de jóvenes deseosos de realizar sus programas: musicales de todas las tendencias, culturales, deportivos o informativos, que fueron muy bien recibidos por una gran audiencia y participación telefónica.

En los últimos años de la década de los ochenta, la emisora vivió su época dorada. Los estudios se ampliaron y rehabilitaron, el viejo radiotransmisor se renovó por uno estéreo de más potencia, y se incorporaron varias unidades móviles, desde las que se podían radiar partidos de fútbol y otros actos en directo. Con programas como Depordisco, La Araña, Aguila de Noche, De lleno, Ahora estoy enamorado, Deportivo Águilas, Internos de Carabanchel, Los Artistas de la Viñeta o los maratones radiofónicos, Radio Las Águilas supo hacerse un hueco entre los oyentes del barrio y de todo Madrid.  En los noventa se incorporó, entre otros, el programa "Como un Torrente" que se mantuvo durante diez años en antena y después se programó en más de cien emisoras de todo el mundo; y en 2015 el programa de actualidad del barrio "Teselas", que batió récords de audiencia. Actualmente puede escucharse a través de Internet en la web de Poesías de amor

Por la emisora pasaron muchas personas, pero entre ellos, cabe recordar a los históricos: Benito López, Ángel Moratilla, José Eugenio Dorado, Félix España (A.K.A. Baby Fly), Antonio Sánchez,  Jesús Ángel Morato, El Turquito, Javier Herráiz, Alberto de Hoyos, Domingo Carrascón "El Domi", José Portolés... Actualmente está coordinada y dirigida por la Asociación de Vecinos Las Águilas.

Referencias 
 http://www.radiolasaguilas.es/
 http://lasaguilasav.org/
 https://web.archive.org/web/20100209010031/http://www.guiadelaradio.com/P/madrid.html
 https://web.archive.org/web/20100310215422/http://www.radioes.net/provincia.asp?radio=Madrid
 La Guía de la Radio en España

Enlaces externos 
 Página web de Radio Las Águilas 

Emisoras de radio de la Comunidad de Madrid
Las Águilas